Alan Clark (1919–2002) – brytyjski biskup katolicki
 Alan Clark (1928–1999) – brytyjski polityk
 Alan Clark (ur. 1952) – brytyjski muzyk, klawiszowiec Dire Straits